The Five (televisieserie), een Britse misdaadserie
 The Five (film) (2013), een Zuid-Koreaanse thriller
 The Five (televisieprogramma), een Amerikaans nieuws- en praatprogramma